La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1980-1981 fut la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, première compétition européenne de club organisé par l'IIHF. La compétition se déroula du  au .

Le HK CSKA Moscou remporta le titre en terminant premier du Groupe final.

Premier tour 

Exemptés :  Mannheimer ERC,  HC Arosa,  HDD Olimpija Ljubljana

Deuxième tour 

Exemptés :  HIFK,  Brynäs IF,  Poldi SONP Kladno,  HK CSKA Moscou

Troisième tour

Groupe final 
Il s'est déroulé du 4 au  à Ortisei ().

Bilan 
Le HK CSKA Moscou remporte sa  Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1980
Hockey sur glace en 1981
Hockey sur glace M1